Кампо Арвизу има више значења:

 Кампо Арвизу (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Арвизу, Блоке 1706 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Арвизу (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Арвизу (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику